

Топоніми 
 Мікі — містечко в Японії, у префектурі Каґава.
 Мікі — муніципалітет в Греції, в номі Ксанті.

Персоналії 
 Мікі — японське прізвище.
 Мікі Такео — 66-й прем'єр-міністр Японії.
 Ямане Мікі — японський футболіст, захисник клубу «Кавасакі Фронталє».